L'allieva – album di Mina del 2005
 L'allieva – romanzo di Alessia Gazzola del 2011
 L'allieva – serie televisiva italiana trasmessa nel 2016